Соревнования по гребле на байдарках-одиночках среди мужчин на дистанции 1000 метров на первых Европейских играх проходили 14 и 15 июня. Приняли участие 31 спортсмен из 31 страны. Соревнования проходили в городе Мингечевир на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр»

Победу в соревнованиях гребцов одержал бронзовый призёр Игр в Лондоне немецкий байдарочник Макс Хофф. Ещё за 250 метров до финиша Хофф шёл лишь 6-м, но отличное финишное ускорение позволило ему отыграть существенное отставание от своих соперников и закончить дистанцию первым. Второе место занял португальский спортсмен Фернанду Пимента, а третье место завоевал датчанин Рене Хольтен Поульсен.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд 
Из предварительного раунда в полуфинал проходят по 6 лучших гребцов из каждого заплыва, плюс три спортсмена, показавшие лучший результат среди не попавших в первую шестёрку.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Полуфинал

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Финал

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Протоколы соревнований  на сайте всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ